D'une manière générale, le mot singularité décrit le caractère singulier de quelque chose ou de quelqu'un. En particulier, le terme est employé dans les domaines suivants :
 En philosophie, en logique et en métaphysique, la singularité est le fait pour une chose d'être singulière, c'est-à-dire spécifique, particulière, individuelle, ou encore ce qui est singulier, c'est-à-dire unique, à cette chose, appelé  de cette chose (article connexe : universel (métaphysique)) ;
 En physique, une singularité gravitationnelle est un point spécial de l'espace-temps au voisinage duquel certaines quantités décrivant le champ gravitationnel deviennent infinies.
 En mathématiques, une singularité est un point où un objet  mathématique n'est pas bien défini : par exemple, une valeur où une fonction d'une variable réelle devient infinie ou encore un point où une courbe a plusieurs tangentes. 
 En futurologie, la singularité technologique est un point hypothétique de l'évolution technologique.

Voir aussi 
 
 
 Hapax
 Singularité de Prandtl-Glauert
 Régularité